Фени — может означать:

 Фени — округ на юго-востоке Бангладеш, в области Читтагонг.
 Фени — город в Бангладеш, административный центр одноимённого округа.

См. также